Шамки — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Шамки — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 

 Шамки — деревня в Велижском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.